Шануч — река на полуострове Камчатка. Протекает по территории Быстринского района Камчатского края России.
Длина реки 32 км.

Берёт начало у южного подножия горы Лютая (1485 м.), впадает в Ичу справа на расстоянии 138 км от её устья.

Гидроним вероятно имеет ительменское происхождение, его точное значение не установлено.

В бассейне реки ведётся разработка одноимённого медно-никелевого месторождения.

По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.
 Код водного объекта 19080000212120000030300

Притоки:
 Алестар

Примечания 

Реки Быстринского района
Притоки Ичи (реки, впадающей в Охотское море)